Torrelodones är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Torrelodones ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Torrelodones är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Torrelodones. Runt Torrelodones är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Las Rozas,  km söder om Torrelodones. Omgivningarna runt Torrelodones är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid